Baureihe 36 steht für:

 Schlepptender-Personenzuglokomotiven mit der Achsfolge 2'B der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 36.0-4: Preußische P 4.2
 Baureihe 36.4-5: PKP-Baureihe Od2
 Baureihe 36.6: Mecklenburgische P 4.2
 Baureihe 36.7-8: Bayerische B XI
 Baureihe 36 861: Bayerische P 2/4
 Baureihe 36.9-10: Sächsische VIII V2
 Baureihe 36.1201-1219: Oldenburgische P 4.1, 
 Baureihe 36.1251-1258: Oldenburgische P 4.2
 Baureihe 36.70: Preußische P 4.1
 Baureihe 36.70II: EWA IIa